Prvo rukometno prvenstvo Hrvatske za žene nakon osamostaljenja je osvojila ekipa Lokomotiva iz Zagreba.

Sustav natjecanja 
U ligi je sudjelovalo šest ekipa koje su igrale dvostrukim liga-sustavom (10 kola). Po završetku lige šetiri najuspješnije momčadi su se plasirale u doigravanje).

Ljestvice i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Poveznice 
 1. B HRL za žene 1991./92.
 2. HRL za žene 1991./92.

Izvori 
 F. Kramer, D. Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian Handball, Zagreb, 2009.
 Marijan Domović: Rukometni klub Podravka : 1955. – 2000., Koprivnica, 2000.

1991-92
ž-1A